Ульяновка () — село, Ульяновский сельский совет,
Богодуховский район, Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6320888301. Население по переписи 2001 г. составляет 682 (324/358 м/ж) человек.

Является административным центром Ульяновского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Воскресеновка, Девятибратово, Ивановка, Корбины Иваны, Марьино, Шкарлаты и посёлок Заречное.

Географическое положение 
Посёлок Ульяновка находится в 2-х км от реки Рябинка (левый берег) и в 3-х км от реки Березовка.
В селе есть железнодорожная станция Купьеваха.

История 
 1933 — дата основания.
 1997 — от посёлка Ульяновка отделена его прибрежная часть, которая образовала село Ивановка.

Экономика 
 «Ульяновское», ОАО, производство сельскохозяйственной продукции.

Объекты социальной сферы 
 Клуб.
 Фельдшерско-акушерский пункт.

Достопримечательности 
 Братская могила советских воинов.

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины